TYSND1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 566 амінокислот, а молекулярна маса — 59 309.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Серинові протеази